Die Birmingham Open 1991 war ein Tennisturnier, das vom 4. bis 10. November 1991 in Birmingham stattfand. Es war Teil der ATP Tour 1991 und wurde in der Halle auf Teppichboden ausgetragen.

Im Einzel konnte bei der einzigen Austragung in Birmingham der US-Amerikaner Michael Chang seinen fünften Titel seiner Karriere gewinnen. Im Finale setzte er sich gegen den Franzosen Guillaume Raoux durch, der in seinem ersten Finale stand. Im Doppel gewann der Niederländer Jacco Eltingh mit Paul Wekesa den einzigen gemeinsamen Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Ergebnisse auf atptour.com (englisch)

ATP Tour 1991
Tennisturnier in Birmingham